Stati Uniti d'America
 Belle Plaine – città della Contea di Benton, Iowa
 Belle Plaine – città della Contea di Sumner, Kansas
 Belle Plaine – città della Contea di Scott, Minnesota
 Belle Plaine – città della Contea di Shawano, Wisconsin